Linsert ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Linsert (1907–1981), deutscher Politiker und Gewerkschafter
 Margot Linsert (1909–2009), deutsche Widerstandskämpferin
 Richard Linsert (1899–1933), deutscher Sexualwissenschaftler und Publizist